Trogloditi – genere di passeriformi;
 Trogloditi – nella geografia del mondo antico, abitanti della Trogloditica, zona dell'Africa orientale, corrispondente al deserto lungo la parte della costa del Mar Rosso. Alcuni autori classici, tra cui Erodoto, citano il popolo dei Trogloditi,  termine molto probabilmente riferito al popolo etiope e usato nel suo significato di "abitante delle caverne" (dal greco trogle=caverna e dyein=entrare).
 Troglodita – abitante delle caverne; è un'espressione generica, meglio definibile scientificamente come troglobio e troglofilo. L'uomo delle caverne invece rappresenta uno stereotipo dell'uomo dell'Età della Pietra. La diffusione nella cultura popolare di tale stereotipo si deve anche alle Lettere persiane di Montesquieu.

Altri progetti